Ставча́ны () — село в Хотинском районе Черновицкой области Украины.

Ранее село Ставучан.

История 
Украинское село Ставчаны имеет длительную историю. Так недалеко от него, 17 (28) августа 1739 года, произошло освободительное сражение Русской армии с Османской армией, которое вошло в историю России под названием Ставчанского.

Население по переписи 2001 года составляло 1 980 человек. Почтовый индекс — 60044. Телефонный код — 3731. Код КОАТУУ — 7325088801.

Местный совет 
Местный совет расположен по почтовому адресу: 60044, Черновицкая область, Хотинский район, село Ставчаны, тел. 2-02-49.

См. также 
 Сражение под Ставучанами

Ссылки 
 Ставчаны на сайте Верховной рады Украины. 
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области. 

Населённые пункты Хотинского района